Termenul „Tomba” se poate referi la:

Godoy Cruz Antonio Tomba, club de fotbal argentinian
Alberto Tomba, schior de elită italian 
Cavaso del Tomba, localitate vecină cu Possagno, Italia